EPR kan syfta på
 EPR-paradoxen – ett tankeexperiment inom kvantmekanik, se Einstein–Podolsky–Rosen-paradoxen
 EPR – en modern tredje generationens tryckvattenreaktor som utvecklats i Frankrike och Tyskland, se Europeisk tryckvattenreaktor
 Förkortning för Elektronparamagnetisk resonans